Akio Kanai – optometrista e amministratore delegato giapponese
Asami Kanai (1984) – attrice e pianista giapponese
Kiyotaka Kanai (1951) – astronomo giapponese
Mika Kanai (1964) – doppiatrice e cantante giapponese
Norishige Kanai (1976) – astronauta e medico giapponese
Takashi Kanai (1990) – calciatore giapponese